Горрити — многозначный термин.
Топоним
 Горрити — остров близ южного побережья Уругвая.

Фамилия
 Горрити, Хосе Игнасио де (1770—1835) — аргентинский государственный деятель.
 Горрити, Хуана Мануэла (1818—1892) — аргентинская писательница.